1983 – pierwszy i jedyny sezon Północnoamerykańskiej Formuły Mondial. Mistrzem został Michael Andretti (Ralt RT4).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1983 w sportach motorowych
Formuła Mondial
1983 w Stanach Zjednoczonych
Kanada w XX wieku
Sporty motorowe w Stanach Zjednoczonych
Sporty motorowe w Kanadzie